

Чеманг — місто, штат Нью-Йорк
 Чеманг — переписна місцевість, штат Іллінойс